Rainier ist der Name von:
Rainier I. Grimaldi (1267–1314), Herr von Monaco
Rainier II. (1350–1407), Herr von Monaco
Rainier III. (1923–2005), Fürst von Monaco
Priaulx Rainier (1903–1986), südafrikanisch-britische Komponistin
Peter Rainier (1741–1808), britischer Admiral, nach diesem benannt: 
Mount Rainier, Vulkan im US-Staat Washington
Rainier (Washington), Stadt im US-Bundesstaat Washington
Rainier (Oregon), Stadt im US-Bundesstaat Oregon.

Rainier ist die Bezeichnung für:
 Buick Rainier ehemaliges Modell (SUV) der Autofirma Buick (GM)
 Rainier Motor Car Company, ein ehemaliger Automobilhersteller (USA)
 Rainier Trucks, ein ehemaliger Nutzfahrzeughersteller (USA)

Siehe auch:
 Rainier Fork American River, ein Fluss im US-Bundesstaat Washington
 Reinier
 Reynier
 Regnier